

Codici 
 AQI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Hafr Albatin, Qaisumah / Al Qaysumah, Arabia Saudita

Acronimi 
 AQI – Al-Qa'ida in Iraq, organizzazione jihadista attiva in Iraq dal 2004 al 2006.